Nens de Déu (del seu nom en anglès The Family International), secta religiosa originària dels Estats Units
 Institucions Federals de Transició (del seu nom en anglès Transitional Federal Institutions), organismes creats el 2004 per a restablir la pau a Somàlia
 Oficina de Terrorisme i Intel·ligència Financera (del seu nom en anglès Terrorism and Financial Intelligence), agència governamental depenent del Departament del Tresor dels Estats Units
 The Fertilizer Institute, institució representant de la indústria dels fertilitzants dels Estats Units
 TFI International (de l'acrònim en anglès TransForce Inc.), empresa de transports amb seu a Mont-real, al Quebec
 Thomasville Furniture Industries, empresa fabricant de mobles amb seu a Thomasville, als Estats Units
 TFI Friday (de l'acrònim en anglès Thank Four It's...), programa de televisió històric del Channel 4 del Regne Unit
 TF1 (de l'acrònim en francès Télévision Française 1), cadena de televisió privada de França
 Test de francès internacional, prova de francès per a parlants no nadius
 Transformada de Fourier inversa, mètode d'obtenció de la funció primitiva d'una transformada de Fourier
 Trastorn funcional de l'intestí, grup de síndromes que afecten diverses parts del tub digestiu
 tfi també és el codi ISO 639-3 del tofin, llengua gbe parlada pels tofins de Benín